

Місто:
 Снігурівка — Миколаївська область, Баштанський район

Села:
 Снігурівка — Автономна Республіка Крим, Первомайський район
 Снігурівка — Запорізька область, Пологівський район
 Снігурівка — Тернопільська область, Кременецький район

Селище:
 Снігурівка — Черкаська область, Золотоніський район

Місцевість:
 Снігурівка — місцевість у Фастові, Київська область

Залізниця:
 Снігурівка — залізнична станція Херсонської дирекції Одеської залізниці